Кубок Испании 1907 — 5-й розыгрыш Кубка Испании по футболу, проводимый Королевской федерацией футбола Испании. Турнир проходил 24-30 марта 1907 года, победителем стал ФК Мадрид.

Участники 
На участие в турнире зарегистрировалось рекордное кол-во участников-11: ФК Барселона, Модерно Гвадалахары, Рекреативо, Сан-Себастьян РК, Атлетик Мадрид, Эксельсиор Мадрид, Испаниа Мадрид, Мадрид ФК, клуб Бискайя (слияние Атлетик Бильбао и Атлетик Бискайя) Гамильтон ФК Саламанки и Виго ФК. Кроме того, каталонский региональный чемпион, X Спортинг клуб, был приглашен, но снова отказался от участия в соревнованиях по финансовым причинам.

Команды ФК Барселона и Сан-Себастьян RC впоследствии отказались от участия, клуб Модерно Гвадалахара был отстранен организаторами турнира. Четыре команды Мадрида сыграли предварительные раунды, чтобы выбрать одного представителя мадридского региона. Мадрид ФК выиграл предварительные раунды и квалификацию.

Так что, в конце концов, пять команд приняли участие в турнире
 Рекреативо
 Мадрид ФК
 Клуб Бискайя
 Гамильтон ФК
 Виго ФК

Групповой этап

Плей-офф ФИНАЛ 
Для определения победителя было решено сыграть Финальный матч

Примечания

Ссылки 
 linguasport.com
 RSSSF.com
 IFFHS.de

Кубок Испании по футболу
Футбол в Европе в 1907 году
1907 год в Испании
Март 1907 года